Склад збірної Австралії на чемпіонаті світу 2006 Головний тренер: Гуус Хіддінк 

Докладніше…Австралія
С 2006